Ilaria Debertolis (ur. 17 września 1989 r. w Feltre.) – włoska biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2011 r. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race, Pucharze Alpejskim. Była ona uczestniczką Mistrzostw Świata w 2013 r. w Val di Fiemme oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, w 2014 r.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 

 

Urodzeni w 1989
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014